Хушвахтов () — таджикская фамилия.
Известные носители:
 Хушвахтов, Алишер Хасанович (род. 1985) — таджикский кинорежиссёр.
 Хушвахтов, Хушбахт Давлятович (1926—2013) — таджикский советский художник.